Најчешће постављана питања је превод израза који се користи у енглеском језику, „-{Frequently Asked Question(s)}-“, односно -{FAQ}-, који представља списак најчешћих питања о некој теми, и сажетих одговора на та питања.

Види још 
 Википедија:Најчешће постављана питања

Спољашње везе 
 Списак свих најчешће постављаних питања
 НПП о мачкама
 НПП о рачунарском вирусима
 НПП о свирању класичне гирате

Internet